Oroschakoff (oder Oroschakow, Oreschek, Oreschak, Oreschkow, Orechow) ist der Familienname folgender Personen:

 Narimantas (um 1294–1348), Herrscher über Oreschek
 Alexander Narimuntowitsch (um 1335), Fürst von Oreschek
 Patrikas Glebowitsch (ca. 1340–1408), Fürst von Oreschek
 Mischa Oreschko (um 1552), Bojar
 Wassili Orechow (um 1565), Opritschnik
 Iwan Haralamow Oreschek (um 1700), russischer Diplomat
 Dmitri Oreschkow (um 1770), russ. Erzbaron
 Gawriil Haralampowitsch Oroschakoff (1849–1907), russisch-bulgarischer Jurist und Politiker
 Haralampi G. Oroschakoff (* 1955), österreichischer Maler und Schriftsteller
 Diana Oroschakoff (* 1962), geb. Gräfin von Hohenthal und Bergen, Galeristin, Kuratorin, Sammlerin
 Johanna Oroschakoff (* 1953), geb. Gräfin von und zu Eltz, gen. Faust von Stromberg, Kunsthistorikerin und Archäologin
 Maria Kalina Oroschakoff (* 1986), Journalistin
 Nikolai Or´schak, Schamane

Siehe auch
 Oreschek, heute Schlüsselburg, mittelalterliche Festung und Stadt an der Newa
 Oreshak Peak, Berg in der Antarktis